Huidu poate fi:

 Dumitru Huidu, senator român în legislatura 1996-2000
 Șerban Huidu, realizator român de radio și de televiziune

Nume de familie românești